Home of the Brave steht für:

 Home of the Brave (1949), ein Kriegsfilm von Mark Robson
 Home of the Brave (1986), ein Musikfilm von Laurie Anderson
 Home of the Brave (2006), ein Kriegsfilm von Irwin Winkler